Sauda (gemeente), een gemeente in Noorwegen
 Sauda (plaats), een plaats in bovengenoemde gemeente
 Sauda bint Zama, een echtgenote van Mohammed